Гленн Пламмер (; род. , Ричмонд) — американский актёр.

Биография и карьера 
Гленн Пламмер родился 18 августа 1961 года в Ричмонде, штат Калифорния, США.

Дебютировал в кино в 1987 году. За свою актёрскую карьеру снялся более чем в 120 фильмах и телесериалах, преимущественно в ролях второго плана.

С 2000 по 2014 год был женат на певице Демонике Сантьяго, с которой воспитывал двоих детей.

Избранная фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки